Шайхов — фамилия; имеет женскую форму Шайхова.
 Шайхов, Ходжиакбар Исламович (1945—2002) — узбекский писатель-фантаст.
 Шайхов, Эркин Турдыевич (1927—2009) — советский государственный и партийный деятель, министр сельского хозяйства Узбекской ССР.
 Сын — Шайхов, Алишер Эркинович (род. 1956) — посол Узбекистана в Великобритании.

См. также 
 Шайхиев